LP Top 20, een voormalige Nederlandse hitlijst van Radio Veronica
Parool Top 20, een voormalige hitparade gepubliceerd in de Nederlandse krant Het Parool
Türkiye Top 20, een wekelijkse Turkse hitlijst

Zie ook 
Kids Top 20, een muziekprogramma voor kinderen op de Vlaamse en Nederlandse televisie
Hemsedal Top 20, een groep van twintig bergen in de Noorse gemeente Hemsedal